al-Nasr SC bzw. al-Nasr Sports Club steht für:

 al-Nasr Sports Club (Dubai), Sportverein aus Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
 al-Nasr SC (Kuwait), Fußballverein aus Ardiya, Kuwait

Siehe auch:
 Al-Nasr SCSC
 al-Nasr